Eneagrama (geometria), figura geométrica
 Eneagrama de Personalidade, teoria psicológica
 Nonagrama, estrela de nove pontas com diversas conotações religiosas

Desambiguação